

Informatica 
 Listen – lettore multimediale

Musica 
 Listen – album dei A Flock of Seagulls del 1983
 Listen – album di Jordan Rudess del 1993
 Listen – album di Christy Moore del 2009
 Listen – album dei The Kooks del 2014
 Listen – album di David Guetta del 2014
 Listen – singolo di Beyoncé del 2007; una cover è stata realizzata da Valerio Scanu
 Listen!! – singolo delle Ho-kago Tea Time del 2010